Selfish Love – singolo di Jessie Ware del 2017
 Selfish Love – singolo di DJ Snake e Selena Gomez del 2021